Con el nombre de Francisco Javier de Elío se puede designar a:

 Francisco Javier de Elío, militar español nacido en 1767;
 Francisco Javier González de Castejón y Elío, político y abogado español nacido en 1848.